SV Dynamo (Apeldoorn), een volleybalvereniging uit Apeldoorn
 SV Dynamo (DDR), een sportorganisatie in de DDR, met als onderverenigingen:
 SC Dynamo Berlin, een sportvereniging uit Oost-Berlijn
 Berliner FC Dynamo, een voetbalclub uit Oost-Berlijn
 SG Dynamo Hohenschönhausen, de voorloper van de Berliner FC Dynamo
 Dynamo Dresden, een voetbalclub uit Dresden
 Dynamo Erfurt, een voetbalclub uit Erfurt
 Dynamo Ost Frankfurt, een voetbalclub uit Frankfurt aan de Oder
 Dynamo Fürstenwalde, een voetbalclub uit Fürstenwalde
 Dynamo Schwerin, een voetbalclub uit Schwerin

Zie ook 
 SC Dynamo